Alazan Bayou bezeichnet:

 Alazan Bayou (Bayou Loco), einen Fluss im US-Bundesstaat Texas
 Alazan Bayou Wildlife Management Area, einen Park im US-Bundesstaat Texas